Il detentore del titolo Lew Hoad non ha partecipato a quest'edizione del torneo.

Ashley Cooper ha battuto in finale Neale Fraser 3–6 6–3 6–4 13–11.

Teste di serie
 Ashley Cooper (campione)
 Malcolm Anderson (quarti di finale)
 Mervyn Rose (semifinali)
 Neale Fraser (finalista)
 Luis Ayala (terzo turno)
 Kurt Nielsen (semifinali)
 Sven Davidson (quarti di finale)
 Barry MacKay (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1958